9. gorska divizija je bil naziv dveh divizij Wehrmachta:
 9. gorska divizija (Sever)
 9. gorska divizija (Vzhod)

Gorske divizije Wehrmachta